Konzernrecht bezeichnet:
 Konzernrecht (Deutschland)
 Konzernrecht (Österreich)
 Konzernrecht (Schweiz)